1897/98 was het tiende seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Sheffield United werd voor het eerst landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1897/98